Зутнер, Зуттнер, Суттнер:
 Берта фон Зутнер Берта Софія Фелісіта Баронін фон Зутнер (нім. Bertha Sophia Felicita Baronin von Suttner, 9 червня 1843, Прага — 21 червня 1914, Відень) — австрійська новелістка.
 12799 фон Суттнер (12799 von Suttner), астероїд головного поясу